Latin Regional Mexican Airplay — хит-парад Billboard, составляющийся из композиций из подвидов латиноамериканской музыки, которые объединены в категорию Regional Mexican. В основе чарта, как и многих других хит-парадов Billboard, лежат данные о ротации музыкальных композиций на радио.

Композиции, ставшие лучшие по итогам года в чарте Regional Mexican 
 1996: «Un Millon de Rosas», La Mafia
 1997: «Ya Me Voy Para Siempre», Los Temerarios
 1998: «Por Que Te Conocí», Los Temerarios
 1999: «Necesito Decirte», Conjunto Primavera
 2000: «El Listo de tu Pelo», Los Angeles Azules
 2001: «Y Llegaste Tu», Banda el Recodo
 2002: «No Me Conoces Aun», Palomo
 2003: «Una Vez Mas», Conjunto Primavera
 2004: «Dos Locos», Los Horoscopos de Durango
 2005: «Hoy Como Ayer», Conjunto Primavera
 2006: «Aliado del Tiempo», Mariano Barba
 2007: «Dime Quien Es», Los Rieleros del Norte
 2008: «Hasta el Dia de Hoy», Los Dareyes de la Sierra
 2009: «Te Presumo», Banda el Recodo

Примечания 

Чарты Billboard
Хит-парады США